Tríade teatral são os elementos que compõe o drama e servem para sua análise.

O teatro pode ser composto por várias tríades:
 O quem (pictoractor), o quando (tempo histórico ou imaginário) e o onde (local, cenografia).
 O inicio, o meio e fim.
 quem vê, o que se vê, e o imaginado (Camargo 2005:1)
 atuante, texto e público Jaco Guinsburg (1980:5)

Terminologia e técnicas de teatro